«Спи́сок ру́ських міст дале́ких і бли́зьких» — літописний реєстр під заголовком «А се имена всім градам рускым, далним и ближним». Раніше відомий як «список Воскресенського літопису» (вперше опублікований у складі цього літописного зведення в XVI ст). Найдавніша версія пам'ятки міститься в Комісійному рукописі Новгородського першого літопису (середина XV ст.). Укладення «Списка» датують 1370-90-ми роками і пов'язують з іменем митрополита Кипріана. «Список», охоплюючи й територію України (українські населені пункти зафіксовано в пам'ятці у групах подільських, київських, волинських та волоських міст), є цінним джерелом для вивчення вітчизняної історичної географії.

Таблиця

Примітки

Джерела 
 А се имена всѣм градом Рускым, далним и ближним  // Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — Москва-Ленинград, 1950. — С. 475—477.
 А се имена всимъ градомъ Рускымь, далнимъ и ближнимь  // Новгородський четвертий літопис
 А се имена градомъ всѣмъ Русскымъ, далнимъ и ближнимъ  // Воскресенський літопис
 Русина О. В. Список руських міст далеких і близьких  // 
 1952. — Тихомиров М. Н. Список русских городов дальних и ближних  // Исторические записки''. — Москва, 1952. — Т. 40. — С. 214—259.
 1974. — Наумов Е. П. К истории летописного «Списка русских городов дальних и ближних»  // Летописи и хроники. Сборник статей 1973 г. — Москва, 1974. — с. 150—163. 
 1978. —  О принципах построения и месте создания «Списка русских городов дальних и ближних» // Восточная Европа в древности и средневековье. — Москва, 1978. — с. 40-48.  
 1998. — Янин В. Л. К вопросу о дате составления обзора «А се имена градом всем русскым, далним и ближним» // Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII—XV веков . — Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1998. — С. 61-70. 
 2016. — Носевич В. Л. О датировке и обстоятельствах создания летописного «Списка русских городов дальних и ближних»  // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 17. Мн.: БелНДІДАС, 2016. С. 169–180

Посилання 

Русь
Історична географія
історичні документи України